Lengyel Béla (1844–1913) kémikus, az MTA tagja
 Lengyel Béla (1897–1988) katonatiszt
 Lengyel Béla erdélyi költő, író a 20. század első harmadában
 Lengyel Béla (1903–1990) Kossuth-díjas kémikus, az MTA tagja
 Lengyel Béla (1915–1997) irodalomtörténész
 Lengyel Béla (1940) vegyész
 Lengyel Béla (1949–2017) sakkozó
 Lengyel Béla (1990) labdarúgó